Scattorin ist der Familienname folgender Personen:
 Lorenzo Scattorin (* 1971), italienischer Synchronsprecher
 Maurizio Scattorin (* 1939), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher